Алмейрин (; []) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Сантарен. Численность населения — 11,6 тыс. жителей (город), 22,8 тыс. жителей (муниципалитет). Город входит в экономико-статистический регион Алентежу и субрегион Лезирия-ду-Тежу. По старому административному делению входил в провинцию Рибатежу.

Расположение 
Город расположен на 6 км юго-западнее города Сантарен.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Алпиарса
 на северо-востоке — муниципалитет Шамушка
 на востоке — муниципалитет Шамушка
 на юге — муниципалитеты Коруше, Салватерра-де-Магуш
 на западе — муниципалитет Карташу
 на северо-западе — муниципалитет Сантарен

Население

История 
Город основан в 1483 году.

Районы 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Алмейрин
 Бенфика-ду-Рибатежу
 Фазендаш-де-Алмейрин
 Рапоза

См. также 
 Сантарен (округ)
 Муниципалитеты округа Сантарен
 Районы округа Сантарен

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты округа Сантарен
Города Португалии